

Montpellier 
Montpellier est le nom de plusieurs localités :

 Au Royaume-Uni :
 , banlieue de la ville thermale de Cheltenham dans le district du Gloucestershire.

 Au Canada :
 Montpellier, municipalité du Québec dans la municipalité régionale de comté de Papineau ;
 Montpellier, gare de train de la banlieue de la ville de Montréal.

 En France :
 Montpellier, commune située dans le département de l'Hérault de la région Occitanie ;
 Arrondissement de Montpellier, division administrative située dans le département de l'Hérault ;
 Montpellier-Agglomération, structure intercommunale, située dans le département de l'Hérault et la région Languedoc-Roussillon.
 Montpellier-de-Médillan, commune du département de la Charente-Maritime ;
 Chaos de Montpellier-le-Vieux, chaos rocheux sur le Causse Noir dans la commune de La Roque-Sainte-Marguerite (Aveyron) ;
 Murviel-lès-Montpellier, commune située dans le département de l'Hérault.

Divers :

 Personnalités portant le nom :
  (1983-), joueur français de billard américain ;
 Famille de Montpellier, ancienne famille de la noblesse belge ;
 Marie de Montpellier (1180-1213), dernière descendante des Guilhem de Montpellier (France) ;
 Seigneurie de Montpellier, ancienne juridiction médiévale centrée sur la ville de Montpellier (France) et de ses environs ;
 Théodore de Montpellier (1807-1879), évêque de la ville de Liège.
 Structures ayant le nom :
 Aéroport de Montpellier-Méditerranée, aéroport civil français existant depuis 1938 et situé sur la commune de Mauguio (France) ;
 Montpellier Business School, école de commerce située dans la ville de Montpellier (France) ;
 Montpellier Fire Sharks, club de football australien français créé en 2008 et domicilié dans la ville de Montpellier (France) ;
 Montpellier Hérault rugby, club de rugby à XV français créé en 1986 et domicilié dans la ville de Montpellier (France) ;
 Montpellier Hérault Sport Club, club de football fondé en 1919 et lié à la ville de Montpellier (France) ;
 Montpellier Water-Polo, équipe sportive professionnelle, fondé en 1919, qui évolue en championnat de France élite et basé dans la ville de Montpellier (France) ;
 Université de Montpellier, établissement d’enseignement supérieur et de recherche situé dans la ville de Montpellier (France), depuis l'an 1289.

Montpelier 
Montpelier, avec un seul « L », est également le nom de plusieurs localités :

 Dans les Antilles :
 Montpelier, localité dans la paroisse de Saint-Philip de l'État d'Antigua-et-Barbuda.

 Aux États-Unis :
 , petit secteur non constitué en municipalité situé sur le comté de Stanislaus dans l'État de la Californie ;
 Montpelier, ville située sur le comté de Stutsman dans l'État du Dakota du Nord ;
 Montpelier, ville située sur le comté de Bear Lake dans l'État de l'Idaho ;
 Montpelier, ville rurale située sur le comté de Blackford dans l'État de l'Indiana ;
 , secteur non constitué en municipalité situé sur le comté de Muscatine dans l'État de l'Iowa ;
 Montpelier, secteur non constitué en municipalité du comté d'Adair dans l'État du Kentucky ;
 Montpelier, village de la paroisse de Sainte-Héléna dans l'État de la Louisiane ;
 Montpelier, manoir du général Henry Knox, dans la ville de Thomaston, sur le comté de Knox dans l'État du Maine ;
 Dans l'État du Maryland :
 , association communautaire située sur le comté du Prince George ;
 , maison de plantation construite entre 1781 et 1785 ;
 , résidence d'architecture fédérale du , dans la ville de Clear Spring, sur le comté de Washington.
 , secteur non constitué en municipalité situé sur le comté de Clay dans l'État du Mississippi ;
 , bloc de quatre construction, dont trois sont classées au Registre national des lieux historiques ;
 Montpelier, village situé sur le comté de Williams dans l'État de l'Ohio ;
 Montpelier, capitale de l'État du Vermont ;
 Dans l'État de Virginie :
 , secteur non constitué en municipalité situé sur le comté de Charles City, fondé en 1634 ;
 , secteur non constitué en municipalité situé sur le comté de Hanover ;
 , maison de plantation de la famille du quatrième président des États-Unis située sur le comté d'Orange.
 , résidence de plantation classée au Registre national des lieux historiques, sur le « secteur statistique » ( census-designated place (CDP)) de , situé sur le comté de Rappahannock ;
 , maison classée au Registre national des lieux historiques, sur le secteur non constitué en municipalité de , situé sur le comté de Surry ;
 , ville située sur le comté de Kewaunee dans l'État du Wisconsin.

 En Irlande :
 , ville du nord-est du comté de Limerick ;
 Montpelier Hill, colline de  d'altitude située dans le comté de Dublin.

 En Jamaïque :
 , village situé dans la banlieue de la paroisse de Saint James sur le comté de Cornwall.

 Au Royaume-Uni :
 , quartier de la ville de Bristol ;
 , quartier de l'unité urbaine de Brighton qui représente une partie de la station balnéaire de Brighton et Hove sur le comté du Sussex de l'Est.
 , nom historique d'un ensemble, formant un croissant (traduction de crescent), de  implanté dans le quartier de l'unité urbaine de Brighton.

Divers :

 , cargo allemand dont le nom de baptême a été « Bochum » en 1912 ;
 , croiseur léger américain de classe Cleveland, actif durant la Seconde Guerre mondiale ;
 , sous-marin nucléaire d'attaque américain de classe Los Angeles.

Références